Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Населённые пункты 

Населённые пункты с численностью населения более 5 тысяч человек

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Калужская область